Никола́й Юшма́нов:
 Юшманов, Николай Александрович (1913—1985) — советский инженер, конструктор автомобилей, лауреат Сталинской премии.
 Юшманов, Николай Алексеевич (род.1961) — советский легкоатлет.
 Юшманов, Николай Владимирович (1896—1946) — советский лингвист-востоковед, член-корреспондент Академии наук СССР.